Calvez ou sa forme  Le Calvez est un patronyme breton. Il est notamment porté par : 

 Anne-Sophie Calvez ( - ), patineuse artistique française
 Céline Calvez (1979-), femme politique française
 Corentin Calvez ( - ), homme politique français
 Didier Calvez ( - ), avironneur français
 Fabien Calvez ( - ), joueur de basket-ball français
 Florent Calvez ( - ), auteur de bande dessinée français
 Jean-Michel Calvez ( - ), écrivain français de science-fiction et de fantastique
 Jean-Yves Calvez ( - ), prêtre jésuite français, philosophe et économiste
 Marie-Michèle Calvez (? - 1994), victime française d'une affaire criminelle non-résolue
 Tristan Calvez (1979 - ), acteur français
 Armand Le Calvez dit Armañs ar C'halvez ( - ), ecclésiastique, fondateur de la première école entièrement en breton 
 François Le Calvez ( - ), personnalité politique française
 Léon Le Calvez ( - ), coureur cycliste français
 Vincent Calvez (1981-), mathématicien français
 Alexandre Calvez (1994-), vidéaste web français

Lien externe 
 
Patronyme breton